Поморов — фамилия:

 Поморов, Александр Адрианович (1931—2006) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Поморов, Сергей Борисович (род. 1955) — советский и российский учёный.

См. также 
 Поморы
 Поморие
 Поморье